Никитин, Николай Николаевич: Никитин, Николай Николаевич (1895—1960) — футболист и тренер.
 Никитин, Николай Николаевич (1895—1963) — писатель, драматург и сценарист.
 Никитин, Николай Николаевич (1899—1936) — физиолог, организатор науки.

Примечания